Grotte aux Fées est un toponyme courant qui peut désigner :

 Grotte aux Fées, grotte du canton du Valais en Suisse, au-dessus de la commune de Saint-Maurice ;
 Grotte aux Fées (Vallorbe), grotte du canton de Vaud en Suisse, proche de la commune de Vallorbe ;
 Grotte aux Fées, sur la commune française  de Saint-Jean-Saverne, dans le Bas-Rhin, en région Grand Est ;
 Grotte aux Fées, site classé sur la commune française de Lormes dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 

 
 Dolmen de la Grotte aux Fées ou dolmen de Mettray, Saint-Antoine-du-Rocher, Indre-et-Loire.

Homonymie de toponyme